«There’s Nothing Holdin' Me Back» () — песня, записанная канадским певцом и композитором Шоном Мендесом с его второго студийного альбома Illuminate вышедшая 20 апреля 2017 года в качестве третьего сингла на лейблах Island и Universal. Песня была написана Шоном Мендесом, Teddy Geiger, Geoff Warburton и Scott Harris, продюсеры Teddy Geiger и Andrew Maury.

Отзывы 
Песня получила положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: Billboard, Much, MTV News.

Коммерческий успех 
Сингл получил золотой статус в Бельгии, Италии и Дании. «There’s Nothing Holdin' Me Back» достиг четвёртой строчки в британском хит-параде (UK Singles Chart) и позиции № 18 на Billboard Hot 100. «There’s Nothing Holdin' Me Back» также достиг позиции № 10 в чарте Adult Top 40 и № 12 в чарте Mainstream Top 40 (Pop Songs).

Музыкальное видео 
Премьера видеоклипа прошла 21 июня 2017 года. Клип снимали в Париже, Амстердаме и в Великобритании с участием актрисы Ellie Bamber.

Живые выступления 
Мендес исполнял свою песню во время своего концертного тура Illuminate World Tour, а также 9 июня 2017 года на The Graham Norton Show, 10 июня на Capital FM's Summertime Ball 2017, и 19 июня на The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Чарты

Еженедельные чарты

Продажи сингла

Источники

Ссылки 
  (более 30 млн просмотров)

Синглы 2017 года
Песни по алфавиту
Песни 2017 года
Синглы Island Records
Рок-песни
Песни Шона Мендеса
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Adult Top 40